Az 1978-as női kézilabda-világbajnokságot Csehszlovákiában rendezték. A világbajnokságon 12 csapat vett részt. A tornát a címvédő NDK nyerte, a magyar válogatott harmadik lett.

A magyar csapat 

A világbajnokságra nevezett 16 fős keret:

 Szövetségi kapitány: Török Bódog
 Edző:
 Csapatorvos:
 Gyúró:

Lebonyolítás 
A 12 résztvevőt 3 darab 4 csapatos csoportba sorsolták. Körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportból az első két helyezett jutott tovább a hatos döntőbe, ahová a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték és újabb körmérkőzéseket játszottak. A csoportok harmadik helyezettjei a 7–9. helyért mérkőzhettek, a negyedik helyezettek kiestek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–9. helyért 

7–9. hely végeredmény

Hatos döntő

Végeredmény 
A hatos döntő végeredménye:
A táblázat az alábbi, korábban lejátszott mérkőzések eredményeit is tartalmazza:
 A csoport: NDK – Jugoszlávia 15–14,
 B csoport: Csehszlovákia – Szovjetunió 11–10,
 C csoport: Magyarország – Lengyelország 21–14.

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 

Kezilabda
Női kézilabda-világbajnokságok